Laurens es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Laurens (Carolina del Sur)
 Condado de Laurens (Georgia)